Melen steht für:

 Melen (Belgien), Ortschaft in der Provinz Lüttich

Melen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Moreau de Melen (1879–1968), belgischer Fußballspieler
 Ferit Melen (1906–1988), türkischer Politiker und Ministerpräsident
 Henri Moreau de Melen (1902–1992), belgischer Offizier und Politiker

Siehe auch:

 F. & H. Melen, eine britische Automobilmarke (1913–1914)